Viktor Koval, (Orosháza, 1997. január 29. –) magyar labdarúgó.

Források
 

1997-ben született személyek
Orosháziak
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A DVSC labdarúgói